Balmaceda ist eine Ortschaft in Süd-Chile. Sie ist Teil der Kommune Coyhaique und befindet sich in der gleichnamigen Provinz der Región de Aysén. Heute hat Balmaceda etwa 550 Einwohner und ist hauptsächlich für den dortigen Flughafen Balmaceda bekannt, der größte Flughafen der Region.

Geschichte 
Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die ersten Siedler in die Region nahe der chilenisch-argentinischen Grenze. Der Ort wurde 1917 durch José Antolín Silva Ormeño, einen chilenische Kolonialisten, gegründet, und nach José Manuel Balmaceda benannt. In den folgenden Jahren war Balmaceda eine wichtige Siedlung in der Region, so wurde sie 1928 offiziell als Stadt anerkannt. 1945 wurde ein Flugplatz von der chilenischen Luftwaffe gebaut, auf dessen Gelände sich heute der Flughafen befindet.

Geografie und Klima 

Durch Balmaceda fließt der südchilenische Río Oscuro sowie der Río Simpson, der die Grenze zu Argentinien bildet. Außerdem befindet es sich in der Nähe des Nationalparks Cerro Castillo. In Balmaceda herrscht das seltene kühl-mediterrane Csc-Klima vor. Das Wetter des Ortes ist sowohl vom Steppenklima im östlich gelegenen Patagonien als auch durch das subpolare Klima Südchiles beeinflusst.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Anfangs waren Land- und Viehwirtschaft von großer Wichtigkeit für die Wirtschaft des Ortes, heute spielt vor allem der Tourismus eine große Rolle. Das liegt vor allem daran, dass sich in Balmaceda der einzige Verkehrsflughafen der Región de Aysén befindet. Außerdem liegt Balmaceda direkt an der chilenisch-argentinischen Grenze, der Grenzübergang Paso Huemules liegt am Rande des Ortes. Somit ist Balmaceda direkt mit der chilenischen Carretera Austral und der argentinischen Ruta Nacional 40 verbunden, die beide bedeutende Touristenruten in Patagonien sind.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Chile
Región de Aysén
Ort in Südamerika
Gemeindegründung 1917